

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 15 podstawowych
 Romanów – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Romanów – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Romanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Romanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Janów Podlaski
 Romanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Romanów – część wsi Kryłów w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze
 Romanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Romanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Romanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Rzgów
 Romanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Romanów – część wsi Zagłoba w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Romanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Romanów – część wsi Izdebno-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Romanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna
 Romanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn
 Romanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Romanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Romanów – część wsi Pawłów w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska
 Romanów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kamienica Polska
 Romanów – część wsi Wincentów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Romanów – część wsi Chmielów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Romanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Romanów – część wsi Ruszków Drugi w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Romanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Miejscowości na Ukrainie 
 Romanów – osiedle typu miejskiego w obwodzie żytomierskim
 Romanów – wieś w obwodzie lwowskim
 Romanów – wieś w obwodzie wołyńskim
 Romanów – wieś w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Romanki, Romankowo, Romanowo, Romanówek, Romanówka, Romany
 Lenino – agromiasteczko na Białorusi, do 1918: Romanowo, Romanów

Linki zewnętrzne